Colmar — cidade francesa na região Alsácia, capital do departamento do Alto Reno

Colmar-Berg — cidade do Luxemburgo
 Colmars — comuna francesa do departamento de Alpes-de-Haute-Provence, na região Provence-Alpes-Côte d'Azur

Desambiguações de topônimos